Matti Aura kan syfta på:

*Matti Aura (inrikesminister) (1885–1975), en finländsk ämbetsman
Matti Aura (trafikminister) (1943–2011), en finländsk affärsman och politiker